Jacob Petersen kan være flere personer:

 Jacob Petersen (maler) – en dansk marinemaler (1774-1854)
 Jacob Petersen (kammertjener)
 Jacob Petersen (trommeslager)